Ерилово — название населённых пунктов:

Россия 
 Ерилово — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Ерилово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Ерилово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.